Александр Клерк (; 23 декабря 1813, Париж — 3 декабря 1885, Париж) — французский дипломат, публикатор архивных документов и автор справочников по дипломатической службе.

Известен изданием «Recueil des traités de la France», с 1713 (продолжено его сыном Жюлем Клерком (), также дипломатом).

Карьера 
 Внештатный сотрудник МИД (со 2 января 1831 года);
 младший консул (с 4 мая 1834 года),
 почтовый представитель в Ла-Корунье, Испания (август 1838 — сентябрь 1839);
 консул 2-го класса (Сантандер, Испания, с 8 июля 1839; Ла-Корунья, Испания, с 12 марта 1845);
 командировка в Северную и Южную Америку для обеспечения трансатлантического пароходного сообщения (17 июня 1842 г. — 12 марта 1845 г.);
 консул 1-го класса (с 8 августа 1847 года);
 заместитель директора отдела консульств и коммерческих дел (с 15 апреля 1848 года);
 полномочный посланник 2-го класса (с 10 октября 1860 года);
 комиссар на мирных переговорах между Францией и Германией (с 11 марта 1871 года);
 выход на пенсию (17 января 1877 года);
 член политических и консульских экзаменационных комиссий (май 1880 года).

Труды 
 Formulaire à l’usage des consulats, suivi d’un appendice contenant le tarif des chancelleries consulaires et les principales lois et ordonnances relatives aux consulats. Publié sous les auspices du Ministère des Affaires étrangères, Paris, Guillaumin, viii-664 p.
 Formulaire des chancelleries diplomatiques et consulaires suivi du tarif des chancelleries consulaires et du texte des principales lois, ordonnances, circulaires et instructions ministérielles relatives aux consulats. Publié sous les auspices du Ministère des Affaires étrangères, 2e édit., 2 vol., Paris, Guillaumin, ix-462, xi-404 p.
 Formulaire des chancelleries diplomatiques et consulaires suivi du tarif des chancelleries consulaires et du texte des principales lois, ordonnances, circulaires et instructions ministérielles relatives aux consulats. Publié sous les auspices du Ministère des Affaires étrangères, 3e édit., 2 vol., Paris, Amyot, xix-508, ix-495 p.
 Formulaire à l’usage des chancelleries diplomatiques et consulaires suivi du tarif des chancelleries consulaires et du texte des principales lois, ordonnances, circulaires et instructions ministérielles relatives aux consulats. Publié sous les auspices du Ministère des Affaires étrangères, 4e édit., 2 vol., Paris, Amyot, xx-522, xii-651 p. (совместно с Charles de Vallat).
 Formulaire des chancelleries diplomatiques et consulaires, suivi du tarif des chancelleries et du texte des principales lois, ordonnances, circulaires et instructions ministérielles, relatives aux consulats Publié sous les auspices du Ministère des Affaires étrangères, 5e édit., 2 vol., Paris, Pedone-Lauriel, xx-619, xii-764 p. (совместно с Charles de Vallat).
 Formulaire des chancelleries diplomatiques et consulaires, suivi du tarif des chancelleries et du texte des principales lois, ordonnances, circulaires et instructions ministérielles, relatives aux consulats…, 6e édit., 3 vol., Paris, A. Durand / G. Pedone-Lauriel, xiv-819, xxxii-907, xvi-352 p. (совместно с Charles de Vallat).
 Formulaire des chancelleries diplomatiques et consulaires, suivi du tarif des chancelleries et du texte des principales lois, ordonnances, circulaires et instructions ministérielles, relatives aux consulats…, 7e édit. mise à jour d’après les plus récents documents officiels par M. Jules de Clercq, Consul général de France à Gênes, 4 vol., Paris, Pedone, xix-873, xxvii-774 p., xv-681 (paginées de 776—1457), 213 p. (совместно с Charles de Vallat).
 Guide pratique des consulats, publié sous les auspices du Ministère des Affaires étrangères, Paris, Guillaumin, xxxii-781 p. (совместно с Charles de Vallat).
 Guide pratique des consulats, publié sous les auspices du Ministère des Affaires étrangères, 2e édit., 2 vol., Paris, Amyot, xxv-457, xii-473 p. (совместно с Charles de Vallat).
 Guide pratique des consulats, publié sous les auspices du Ministère des Affaires étrangères, 3e édit., 2 vol., Paris, Amyot, xxvi-502, xii-502 p. (совместно с Charles de Vallat).
 Guide pratique des consulats, publié sous les auspices du Ministère des Affaires étrangères, 4e édit., 2 vol., Paris, Durand / G. Pedone-Lauriel, xxvi-539, xvi-545 p. (совместно с Charles de Vallat).
 Guide pratique des consulats, publié sous les auspices du Ministère des Affaires étrangères, 5e édition mise à jour d’après les plus récents documents officiels par M. Jules de Clercq, Consul général de France à Gênes, 2 vol., Paris, A. Pedone, xxxix-606, xix-495 p. (совместно с Charles de Vallat).

Литература 
 
 Jörg Ulbert. Les manuels consulaires français d’avant 1914 comme sources des études consulaires

Примечания 

Дипломаты Франции
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1813 году
Умершие в 1885 году